Муса́ Джали́ль (), полное имя — Муса́ Муста́фович Зали́лов (Джали́лов; ; , дер. Мустафино, Оренбургская губерния (ныне , Оренбургская область) — 25 августа 1944, тюрьма Плётцензее, Берлин) — советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент. Герой Советского Союза (1956), Лауреат Ленинской премии (посмертно, 1957). Член ВКП(б) с 1929 года.

Биография 

Муса родился шестым ребёнком в семье. Отец — Мустафа Залилов, мать — Рахима Залилова (урождённая Сайфуллина).

В 10—11 лет начал писать стихи, но они были утеряны. Первое сохранившееся стихотворение («Бәхет») было написано им в 13 лет. В 1919 году он вступил в комсомол и продолжил учёбу в Татарском институте народного образования (Оренбург). Участник Гражданской войны.

В 1927 году поступил на литературное отделение этнологического факультета МГУ. После его реорганизации окончил в 1931 году литературный факультет МГУ. Жил в одной комнате со студентом юридического факультета Варламом Шаламовым. Шаламов описал его в рассказе «Студент Муса Залилов» (опубликован в 1972 году).

В 1931—1932 годах был редактором татарских детских журналов, издававшихся при ЦК ВЛКСМ. С 1933 года — завотделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист», выходившей в Москве. Там он знакомится с советскими поэтами А. Жаровым, А. Безыменским, М. Светловым.

В 1932 году жил и работал в городе Надеждинск Свердловской области (современное название — Серов). В 1934 году вышли два его сборника: «Орденоносные миллионы» на комсомольскую тему и «Стихи и поэмы». Работал с молодежью; по его рекомендациям в татарскую литературу пришли А. Алиш, Г. Абсалямов. В 1939—1941 годах был ответственным секретарём Союза писателей Татарской АССР, работал заведующим литературной частью Татарского оперного театра.

В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага».

26 июня 1942 года в ходе Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Муса Джалиль был тяжело ранен в грудь и попал в плен. Вступил в созданный немцами легион «Идель-Урал». В Едлиньске около Радома (Польша), где формировался легион «Идель-Урал», Муса Джалиль вступил в созданную среди легионеров подпольную группу и устраивал побеги военнопленных.

Пользуясь тем, что ему поручили вести культурно-просветительскую работу, Джалиль, разъезжая по лагерям для военнопленных, устанавливал конспиративные связи и под видом отбора самодеятельных артистов для созданной в легионе хоровой капеллы вербовал новых членов подпольной организации. Он был связан с подпольной организацией под названием «Берлинский комитет ВКП(б)», которую возглавлял Н. С. Бушманов.

Сформированный первым 825-й батальон легиона «Идель-Урал», направленный в Витебск, поднял восстание 21 февраля 1943 г., в ходе которого часть бойцов (около 500—600 чел.) покинула расположение части и с оружием в руках присоединилась к белорусским партизанам. Личный состав остальных 6 батальонов легиона при попытке использовать их в боевых действиях также часто переходил на сторону РККА и партизан.

Нацистское командование вынуждено было бросить на подавление восставших регулярные войска. С помощью предателя гестапо напало на след антифашистской организации. В августе 1943 года гестапо было арестовано несколько сотен человек подпольной группы, в числе арестованных патриотов-подпольщиков был и Муса Джалиль. Его заключили в Моабитскую тюрьму. В течение нескольких месяцев продолжались пытки. Муса Джалиль был казнён на гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине. Незадолго перед казнью Муса передал свои стихи соседу по камере А. Тиммермансу. Стихи Джалиля переведены на многие языки: «Коль сам умру, так песня не умрёт».

Посмертное признание 

В 1946 году МГБ СССР завело розыскное дело на Мусу Джалиля. 

В 1946 году бывший военнопленный Нигмат Терегулов принёс в Союз писателей Татарии блокнот с шестью десятками стихов Джалиля. Через год из советского консульства в Брюсселе пришла вторая тетрадь. Из Моабитской тюрьмы её вынес бельгийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс. Он сидел в одной камере с Джалилем. В их последнюю встречу Муса сказал, что его и группу его товарищей скоро казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу, попросив передать её на родину.

Был ещё один сборник стихов из Моабита, его привёз бывший военнопленный Габбас Шарипов.

В январе 1946 года в советское посольство в Риме турецкий гражданин татарин Казим Миршан принёс ещё одну тетрадь. Сборник отправлен в Москву, передан в министерство иностранных дел, затем в МГБ, затем в СМЕРШ.

В 1949 году друг Джалиля, татарский писатель писатель Гази Кашшаф показал одну из тетрадей Константину Симонову, который начал бороться за реабилитацию Джалиля. Он подготовил несколько стихов к печати в "Новом Мире" (в переводе Льва Френкеля), но стихи не пропустила цензура, а обращение Симонова за помощью в МГБ осталось без положительного ответа. Однако в 1952 году дело против Джалиля было закрыто, а в 1953 Симонов опубликовал стихи в редактируемой им "Литературной газете". В 1956 году Симонов разыскал Андре Тиммерманса и взял у него интервью о последних месяцах жизни Джалиля. Статья "Сосед по камере" не только полностью реабилитровала Джалиля, но послужила началом для его официального признания. Джалилю в том же году было присвоено посмертно звание Героя Советского Союза, в 1957 году "Моабитские тетради" были отмечены Ленинской премией. В 1966 году отмечался первый юбилей поэта, организованный в колхозе, названном его именем, на его родине, в селе Мустафино, где присутствовали многие знаменитые писатели и родственники из разных стран..

Творчество 

Первое произведение было опубликовано в 1919 году в военной газете «Кызыл йолдыз» («Красная звезда»). В 1925 году в Казани вышел его первый сборник стихотворений и поэм «Барабыз» («Мы идём»). Им были написаны 4 либретто для опер «Алтын чәч» («Золотоволосая», 1941, музыка композитора Н. Жиганова) и «Ильдар» (1941).

В 1920-е годы писал на темы революции и гражданской войны (поэма «Пройденные пути», 1924—1929), строительства социализма («Орденоносные миллионы», 1934; «Письменосец», 1938)

В популярной поэме «Письмоносец» («Хат ташучы», 1938, изд. 1940) показана трудовая жизнь советской молодежи, её радости и переживания.

В концлагере продолжал писать стихи, всего им было написано как минимум 125 стихотворений, которые после войны были переданы его сокамерником на Родину. За цикл стихов «Моабитская тетрадь» в 1957 году Джалилю была посмертно присуждена Ленинская премия Комитетом по Ленинским и Государственным премиям в области литературы и искусства. В 1968 году о Мусе Джалиле был снят фильм «Моабитская тетрадь».

Память 

В г. Кокшетау Республики Казахстан установлен бюст Мусе Джалилю.
В г. Усть-Каменогорск Республики Казахстан на улице Протазанова установлен бюст Мусе Джалилю.

Именем Мусы Джалиля названы:
 посёлок в Татарстане;
 проспекты и улицы во многих городах бывшего СССР;
 Татарский академический государственный театр оперы и балета в Казани;
 школа № 1186 с этнокультурным татарским уклоном образования г. Москвы, где установлен памятник поэту, школа № 81 г. Челябинска и школа № 2 в г. Кириши Ленинградской области также носит его имя, на втором этаже установлен его бюст;
 библиотека в Ижевске;
 кинотеатр в Нижнекамске;
 малая планета (3082) Джалиль (открыта в 1972 году);
 Фонд поддержки проекта «Дань Памяти» имени Мусы Джалиля;
 улица в Москве в районе Зябликово;
 улица в г. Великий Новгород.
 улица в Новосибирске
 улица в Томске

Музеи Мусы Джалиля находятся в Казани (ул. М. Горького, д. 17, кв. 28 — здесь поэт жил в 1940—1941 гг.) и на его родине в Мустафино (Шарлыкский район, Оренбургская область).

Памятники Мусе Джалилю установлены в Казани (комплекс на площади 1 Мая перед Кремлём), Альметьевске, Мензелинске, Москве (открыты 25 октября 2008 года на Белореченской улице и 24 августа 2012 года на одноимённой улице (на илл.)), Нижнекамске (открыт 30 августа 2012 года), Нижневартовске (открыт 25 сентября 2007 года), Набережных Челнах, Оренбурге, Санкт-Петербурге (открыт 19 мая 2011 года), Тосно (открыт 9 ноября 2012 года), Челябинске (открыт 16 октября 2015 года), Астрахани (открыт 13 мая 2017 года в сквере Студенческий неподалёку от Астраханского государственного университета, Усть-Каменогорске (открыт 22 июня 2015 года на набережной Ульбы), в селе Маляевка Ленинского района Волгоградской области (открыт 20 октября 2021 года).

На стене арочных ворот проломленного 7-го контргарда перед Михайловскими воротами Даугавпилсской крепости (г. Даугавпилс, Латвия), где со 2 сентября по 15 октября 1942 года в лагере для советских военнопленных «Шталаг-340» («Stalag-340») содержался Муса Джалиль, установлена памятная доска. Текст приведён на русском и латышском языках. Также на доске выбиты слова поэта: «Песни всегда посвящал я Отчизне, ныне Отчизне я жизнь отдаю…».

Поэту посвящены опера композитора Назиба Жиганова «Джалиль» (либретто А. Файзи, 1957), повесть Сагита Агиша «Земляки» (1964), книга Ю. М. Королькова «Через сорок смертей» (1960).

В 1968 году была учреждена Премия комсомола Татарской АССР имени Мусы Джалиля, вручаемая за лучшие произведения молодым авторам. В 1991 году присуждение премии было приостановлено. В 1997 году премия восстановлена Указом Президента Республики Татарстан «Об утверждении Республиканской премии имени Мусы Джалиля» от 14 февраля 1997 года.

Библиография 
 
 
 
 
 
 Муса Джалиль. Костер над обрывом. — : Правда, 1987. — 576 с. — 500 000 экз.
 Муса Джалиль. Моабитские тетради = Моабит дәфтәрләре. — Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2000. — 215 с. — ISBN 5-298-00656-6.
 Муса Джалиль. Последняя песня. — : Таглимат, 2006. — 209 с. — ISBN 5-8399-0135-0.

В кинематографе 
 «Моабитская тетрадь», реж. Леонид Квинихидзе, Ленфильм, 1968.
 «Красная ромашка», ДЕФА (ГДР).

См. также 
 Курмашев и десять других

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ахатов Г. Х. О языке Мусы Джалиля / «Социалистик Татарстан». — , 1976, № 38 (16727), 15 февраля.
 Ахатов Г. Х. Фразеологические обороты в поэме Мусы Джалиля «Письменосец». / Ж. «Советская школа». — , 1977, № 5 (на татарском языке).

Ссылки 
 Биография Мусы Джалиля.
 Рафаэль Мустафин. Муса Джалиль — поэт-воин, поэт-герой.
 «Идель-Урал». Чуваши и татары в логове нацистов.
 Поверь мне, Родина.
 О «Курмашеве и десяти других», казненных в Берлине за «подрыв военной мощи» Германского рейха.
  Музей-квартира М. Джалиля в Казани.
 Стихи Мусы Джалиля.
 Стихи Мусы Джалиля..
 Стихи Мусы Джалиля .,.

Татарские поэты
Выпускники этнологического факультета МГУ
Члены КПСС
Военнослужащие военно-политического состава СССР
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Легион «Идель-Урал»
Джалильцы
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Умершие в концлагерях нацистской Германии
Казнённые поэты
Казнённые в 1944 году
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые на гильотине